Iconha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iconha (ort), Espírito Santo, 
 Iconha (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar